Лобачівська сільська рада — Волинська область, Горохівський район
 Лобачівська сільська рада — Київська область, Володарський район
 Лобачівська сільська рада — Полтавська область, Решетилівський район